Die zweite Frau steht für:

 Die zweite Frau (Marlitt), Roman von E. Marlitt (1874)
 Die zweite Frau (Kunert), Roman von Günter Kunert (1974/2019)

Filmtitel:
 Die zweite Frau (1918), deutscher Spielfilm von Richard Oswald, nach dem Roman von E. Marlitt
 Die zweite Frau (1983), deutscher Fernsehfilm von Herbert Ballmann, nach dem Roman von E. Marlitt
 Die zweite Frau (1990), original Berdel, türkischer Spielfilm von Atıf Yılmaz
 Die zweite Frau (2008), deutscher Spielfilm von Hans Steinbichler

Siehe auch:
 Zweitfrau (Begriffsklärung)